Howick (Nieuw-Zeeland), een stad op het noordereiland van Nieuw-Zeeland
 Howick (Northumberland), een plaats in de Engelse unitary authority Northumberland
 Howick (Zuid-Afrika), een plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZoeloe-Natal